Чикилев — фамилия:

 Чикилев, Александр Степанович — член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по жилищной политике, строительству, торговле и приватизации
 Чикилев, Алексей Александрович — заместитель председателя по растениеводству комитета сельского хозяйства и продовольствия администрации Кировской области, Заслуженный агроном Российской Федерации
 Чикилев, Владимир Ильич — заместитель генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии»
 Чикилев, Евгений Николаевич (1960—2017) — советский и российский тренер по мотокроссу, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации (2011).